Перфи́лов — русская фамилия.

Известные носители 
 Перфилов, Александр Николаевич (1904—1981) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Перфилов, Александр Петрович — украинский детский невролог, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1999).
 Перфилов, Емельян Филиппович (ок. 1837—1915) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Киевский.
 Перфилов, Лев Алексеевич (1933—2000) — советский актёр.
 Перфилов, Николай Александрович (1909—1989) — советский физик.

Перфилова 
 Перфилова, Алла Юрьевна (известна под псевдонимом Валерия; род. 1968) — российская эстрадная певица.
 Перфилова, Лия Михайловна (1918—1986) — первый секретарь Фрунзенского райкома КПСС города Москвы (1961—1965).

См. также 
 Перфилово
 Перфильев